La costola di Adamo – film del 1949 diretto da George Cukor
 La costola di Adamo – romanzo giallo di Antonio Manzini pubblicato nel 2014
 La costola di Adamo – serie televisiva statunitense del 1973 basata sul film del 1949